Turócjeszenő szlovákiai település neve szlovákul
Karasjeszenő vajdasági település neve szerbül